Andromaque est la femme d'Hector dans la mythologie grecque. Elle a inspiré plusieurs œuvres homonymes, notamment :
 Andromaque, une tragédie d'Euripide ;
 Andromaque, une tragédie de Racine ;
 Andromaque, mise en scène par Stuart Seide, 1981 ;
 Andromaque, une tragédie lyrique d'André Grétry ;
 Hector et Andromaque, huile sur toile de Giorgio De Chirico, 1917.
 Andromaque, officier d'Alexandre le Grand.
 Andromaque est un prince séleucide du 
 Andromaque est un médecin crétois du .
 En astronomie, (175) Andromaque est un astéroïde.
 La position d'Andromaque est une variante de la position sexuelle du chevauchement.
 Andromaque est une frégate de la marine française, qui a explosé devant Lorient en 1805.